Рамиз Керимов:
 Керимов, Рамиз Исраил оглы (1954—1977) — азербайджанский советский пожарный.
 Керимов, Рамиз (род. 1981) — азербайджанский футболист, вратарь.